Торрес-де-Сегре ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 50,56 км². Население — 2080 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina oficial de l'Ajuntament 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды